Пересека — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пересека — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Пересека — деревня в Минском районе Минской области.

Украина 
 Пересека — село в Турийском районе Волынской области.